

Emberek

Keresztnév Bosco 

 Bosco (drag queen) (született 1993), Drag Queen
 Bosco Lin Chi-nan (született 1943), tajvani püspök
 Bosco Front (született 1984), Uruguayi futballista
 Bosco Hogan (született 1949), ír színész
 Bosco Lowe (született 1943), amerikai autóversenyző
 Bosco Mann (született 1974), Amerikai lemezproducer
 Bosco McDermott (született 1936), ír volt sportoló
 Bosco Ntaganda (született 1973), Kongói hadvezér
 Bosco P Enterprez-Pla (született 1987), spanyol gyeplabdázó
 Bosco Puthur (született 1946), Syro-Malabar katolikus püspök
 Bosco Saraiva (született 1959), brazil politikus
 Bosco da Silva (született 1937), Hongkongi gyeplabda játékos
 Bosco Sodi (született 1970), mexikói művész
 Bosco Tjan (1966-2016), kínai-amerikai pszichológus és idegtudós
 Bosco Wong (született 1980), hongkongi színész

Középső név Bosco 

 Jean Bosco Mwenda (1930-1990), Kongói gitáros
 Jo othonno Bosco de Freitas Chaves (született 1964), Brazil Labdarúgó
 John Bosco Manat Chuabsamai (1935-2011), Thai pap
 Juan Bosco Canales (eltűnt 1976), Chilei politikai aktivista

Vezetéknév Bosco 

 Douglas H. Bosco (született 1946), amerikai politikus
 Giacinto Bosco (1905-1997) olasz jogász, akadémikus és politikus
 Giovanni Bartolomeo Bosco (1793-1863), olasz bűvész
 Henri Bosco (1888-1976), francia író
 Jo 6 Bosco (született 1946), brazil zenész
 John Bosco (1815-1888), más néven Don Bosco, olasz pap, a Szalézi Társaság alapítója
 Philip Bosco (1930-2018), amerikai színész
 Robbie Bosco, Amerikai futball hátvéd a Brigham Young Egyetem számára
 Sacro Bosco (c. 1195-c. 1256), angol szerzetes és csillagász
 Yuri Bosco (1930-2019), orosz szobrász

Helyek

Olaszország 

 Bosco (Albanella), a község polgári plébániája Albanella (SA), Campania
 Bosco (Rovito), Rovito (CS) község polgári plébániája, Calabria
 Bosco (San Giovanni a Piro), a község polgári plébániája San Giovanni a Piro (SA), Campania
 Bosco Chiesanuova, Verona tartomány Önkormányzata, Veneto
 Bosco Marengo, Alessandria tartomány Önkormányzata, Piemont
 Boscoreale, Nápoly tartomány, Campania Önkormányzata
 Boscotrecase, Nápoly tartomány, Campania Önkormányzata
 Castelnuovo Don Bosco, Asti tartomány Önkormányzata, Piemont
 San Giorgio, Olaszország, Padova tartomány Önkormányzata, Veneto
 Sommariva del Bosco, a piemonti Cuneo tartomány Önkormányzata

Svájc 

 Bosco / Gurin, a Ticino kanton Önkormányzata

Egyesült Államok 

 Bosco, Kentucky
 Bosco, Louisiana

Művészet, szórakozás és média

Művészek és előadók 

 Bosco (drag queen), teljesítő neve Christopher Constantino, drag előadóművész Seattle versenyző szezon 14 nak, - nek RuPaul gyorsulási versenye

Kitalált karakterek 

 Őrmester. Bosco" B. A. " Baracus, a Az A-Csapat karakter
 Maurice 'Bosco' Boscorelli, a Harmadik Óra karakter
 Sam Bosco ügynök, a <i id="mweg">A Mentalista</i> karakter
 Bosco őrmester, a <i id="mwfQ">Bob ' s Burgers</i> karakter

Televízió 

 <i id="mwgg">Bosco</i> (TV sorozat), az 1970-1980-as évek ír programja
 Bosco Adventure, egy anime televíziós sorozat

Egyéb felhasználások 

 Bosco (szőlő)
 Bosco Csokoládé Szirup
 Bosco a kutya, egy kutyát választottak a kaliforniai Sunol tiszteletbeli polgármesterévé
 BOSCO-Uganda non-profit internet kapcsolat szervezet
 , egy orosz sportruházat márka

Lásd még 

 Bosko (egyértelműsítő lap)
 Don Bosco Iskola (egyértelműsítő lap)